La capilla del Calvario puede referirse a alguna de las siguientes estructuras:

España 
 Capilla del Calvario, en Jerez de la Frontera.

México 
 Capilla del Calvario o Templo de Nuestra Señora de Dolores, en Metepec.
 Capilla De Santa Rosalía o del Calvario, en el municipio El Hatillo.
 Capilla del Calvario, en el municipio de Zacatlán.